Brachynema:
 Brachynema — невалидное название растений рода Аброфиллум.
 Brachynema — род растений семейства Olacaceae.
 Brachynema — род полужесткокрылых семейства Pentatomidae.